Arthur (limba celtică: Artus, Artaios - urs), nume de familie sau prenume masculin
poate însemna:
 „Regele Arthur” monarh legendar britanic al „mesei rotunde”
 „Arthur I (Bretania)” duce
 „Arthur II (Bretania)” duce
 „Arthur III (Bretania)” duce
 „Sir Arthur Conan Doyle” scriitor și medic Artur Bulat legendar
 „Arthur Rubinstein” pianist polonez
 „Arthur Schopenhauer” filozof german
 Artur Văitoianu, general român
 Artur Pătraș, fotbalist din Republica Moldova
 Arthur Read, personajul principal al serialului de animație ArthurI

Nume de familie 
 „Chester Alan Arthur” (1830-1886), al 21lea președinte USA

Ziua onomastică 
 1 noiembrie, 11 decembrie

Filme și televiziune 
 Arthur (film din 1981), 1981, cu Dudley Moore
 Arthur, rușinea familiei (Arthur 2: On the Rocks), 1988, continuare a filmului din 1981 
 Arthur (film din 2011), 2011, refacere a filmului din 1981, cu Russell Brand
 Seria de animație: Arthur and the Great Adventure:
 Arthur și Minimoys (Arthur and the Invisibles), 2006 
 Arthur și răzbunarea lui Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard), 2009 
 Arthur et la guerre des deux mondes (Arthur 3: The War of the Two Worlds), 2010 
 Arthur (TV series), serial TV de animație 
 Regele Arthur (film), film din 2004

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine